Норико Анно (, 23 мая 1976, Фукуэ) — японская дзюдоистка тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий, выступала за сборную Японии в начале 1990-х — середине 2000-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Афинах, четырёхкратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр в Хиросиме, чемпионка летней Универсиады в Фукуоке, победительница многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Норико Анно родилась 23 мая 1976 года в деревне Фукуэ префектуры Ямагути.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1993 году, когда попала в основной состав японской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в канадском Гамильтоне, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в тяжёлой весовой категории — в решающем поединке потерпела поражение от немки Йоханны Хагн. Год спустя в абсолютной весовой категории одержала победу на домашних Азиатских играх в Хиросиме, ещё через год была лучшей на Универсиаде в Фукуоке.

Благодаря череде удачных выступлений Анно удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — тем не менее, выступила здесь крайне неудачно, заняла в тяжёлом весе лишь семнадцатое место.

В 1997 году, спустившись в полутяжёлую весовую категорию, выиграла мировое первенство в Париже. В сезоне 1999 года защитила чемпионское звание на чемпионате мира в английском Бирмингеме. Будучи в числе лидеров дзюдоистской команды Японии, благополучно прошла квалификацию на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее — на сей раз в первом же поединке проиграла итальянке Эмануэле Пьерантоцци, серебряной призёрше Олимпийских игр в Барселоне.

После сиднейской Олимпиады Норико Анно осталась в основном составе японской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году она в третий раз подряд стала чемпионкой мира, одержав победу на соревнованиях в Мюнхене, два года спустя на домашнем мировом первенстве в Осаке — в четвёртый раз подряд взошла на верхнюю ступень пьедестала почёта. Позже отправилась представлять страну на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — взяла здесь верх над всеми своими соперницами в полутяжёлой весовой категории, в том числе над китаянкой Лю Ся в финале, и завоевала тем самым золотую олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым японским дзюдоисткам.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо